Ниже указан список турниров, проведённых и запланированных организацией смешанных боевых искусств — Ultimate Fighting Championship (UFC).

Турниры UFC

Количество боёв 
Каждый турнир UFC состоит из нескольких боёв, которые составляют так называемый «файт-кард» или «карта боёв» (от ). Файт-кард делится на «предварительный кард» или «прелимы» (от англ. prelims) — предварительные поединки турнира, где чаще выступают начинающие или менее популярные бойцы, и «главный кард» или «основной кард» (от англ. main card). Обычно, бои из главного карда транслируются по платному кабельному телевидению.

Начиная с UFC 100, каждый турнир UFC состоял из 10 и более боёв, но иногда травмы, полученные бойцами в последний момент, не позволяют организаторам найти замену вовремя. До UFC 92 турниры состояли преимущественно из 9 боёв.

Формат 
В настоящее время все турниры UFC делятся на группы:
 «Номерные турниры», такие, как UFC 242, большинство из которых транслируется по платному кабельному телевидению по системе «плати-за-просмотр» (). Кард таких турниров, как правило, включает более известных бойцов и завершается «главным боем вечера», где сходятся одни из лучших представителей своей весовой категории. В главном бою вечера ставки для бойцов часто весьма велики: победа может означать завоевание или защиту чемпионского титула, а также выход на титульный бой.

 Турниры серии «Fight Night» (в переводе с англ. «Вечер боёв») такие, как UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar, с 2019 года и по настоящий момент транслируются бесплатно на  (ранее транслировались на Spike TV, Fox Sport 1, Fox Sport 2, UFC Fight Pass) и включают бои менее известных или менее популярных бойцов даже в главном карде.
 Турниры серии «UFC on ESPN» (в переводе с англ. «UFC на канале ESPN») такие, как UFC on ESPN: Overim vs. Rozenstruik, с 2019 года и по настоящий момент часть турниров UFC Fight Night, которые по рекламным условиям транслируются на основном американском спортивном кабельном канале ESPN (ранее существовали аналогичные турниры «UFC on Fox», «UFC on Fuel TV», «UFC on FX»).
 Турниры серии «The Ultimate Fighter Finale» (в переводе с англ. «Финал шоу „Абсолютный боец“) — турниры, на которых проводятся финальные бои и определяются победители текущего сезона шоу The Ultimate Fighter (сокращённо TUF). Как и „вечера боёв“ финальные бои сезонов бесплатно транслируются по телевидению. Всего в период с 2005 года по 2018 год было показано 28 сезонов шоу (по два сезона в год) и, соответственно, проведено 28 турниров из серии „The Ultimate Fighter Finale“. Турниры данной серии не проводились в 2019 и 2020 годах. Шоу планировалось заново запустить на платформе ESPN+ в марте 2021 года. В итоге, официально старт 29-го сезона шоу официально назначен на 1 июня 2021 года.

Другие турниры 
В мае 2017 года в UFC было анонсировано, что Дэйна Уайт будет проводить собственную серию еженедельных турниров — Dana White Tuesday Night Contender Series on UFC Fight Pass (Претендентская серия Дэйны Уайта), которая с января 2019 года стала эксклюзивным контентом на ESPN+ в США. Цель данной серии — найти талантливых бойцов для UFC. Перед утверждением лицензии было заявлено, что „это не UFC и это не бренд UFC“, но это новый промоушен, который позволит будущим бойцам продемонстрировать свои таланты в надежде, что однажды они смогут выступать в UFC.

Список турниров

Запланированные турниры 
Сведения о запланированных турнирах, актуальные по состоянию на 19 марта 2023 года.

Прошедшие турниры

Примечания

Ссылки 
 

Турниры Ultimate Fighting Championship